Pelé, brazilski nogometaš
 Pele (božica), havajsko božanstvo
 Pele (otok), otok u državi Vanuatu